Чонси има више значења:
 Чонси (Западна Вирџинија)
 Чонси (Џорџија)
 Чонси (Охајо)